Le parathion est un composé chimique phytosanitaire (ou pesticide).

Plus précisément, le terme parathion peut faire référence à :
 parathion éthyl
 parathion méthyl

en:parathion